d'Uzès et de Posquières suivit son suzerain,  de Saint-Gilles, à la première croisade. Dans le testament que ce dernier fit au mont Pèlerin en Syrie, le 31 janvier 1105, Raymond-Decan figure comme témoin, sous le nom de Decan de Posquières.

Les Bénédictins pensent que ce personnage devint seigneur de Posquières par son mariage avec la fille de , et Rivoire ajoute, mais sans preuve, que ce mariage eut lieu en 1103. Il faudrait, dans ce cas, que le mariage eut été contracté en Syrie ; mais il est plus probable qu'il eut lieu avant le départ de Raymond-Decan pour la croisade.

Raymond-Decan ne dut prendre le titre de seigneur d'Uzès qu'après la mort de son père, qui eut lieu vers 1125. Il eut huit enfants :
 
 , qui reçut en partage la seigneurie de Posquières, et épousa en 1121, Ermessinde de Béziers, fille de Bernard-Athon, vicomte de Carcassonne, de Béziers, de Nîmes, et de Cécile, fille naturelle de Bertrand, comte d'Arles et de Provence. Ermessinde reçut en dot Beauvoisin, Marguerittes et Calvisson ;
 Faydide, qui épousa Alphonse Jourdain, comte de Toulouse ;
 , qui succéda à son père pour les trois quarts de la seigneurie d'Uzès, et continua la tige de cette maison ;
 Aldebert, qui fut évêque de Nîmes de 1141 à 1182 ;
 , évêque d'Uzès de 1150 à 1188 ;
 Pierre, évêque de Lodève de 1157 à 1161 ;
 Raymond, évêque de Viviers de 1158 à 1160 ;
 Guillaume, abbé de Saint-Thibéry de 1147 à 1175.

Voir aussi

Bibliographie 
 
 Charvet G. 1870. La première maison d'Uzès. Martin, Alais. (L'article ci-dessus est une copie de cette référence, p63-65)

Liens internes 
 Liste des seigneurs, vicomtes et ducs d'Uzès

Famille d'Uzès